

Persone 
 Brandin Rackley – attrice statunitesne
 Derek Rackley – giocatore statunitense di football americano
 Luther Rackley – cestista statunitense
 Will Rackley – giocatore statunitense di football americano